Roj est une télévision kurde située en Belgique.
 Roj est un mot de la langue kurde.